Тео Бонгонда (; 20 ноября 1995, Шарлеруа) — бельгийский футболист конголезского происхождения, вингер клуба «Кадис» и сборной ДР Конго.

Карьера

Клубная 
Тео Бонгонда — воспитанник футбольного клуба «Льерс». На взрослом уровне начал выступать за «Зюлте-Варегем». Дебютировал в команде 15 декабря 2013 года в матче чемпионата Бельгии против «Льерса», заменив незадолго до конца встречи Йенса Нассенса.
1 марта 2014 года в матче чемпионата с «Васланд-Бевереном» Бонгонда отметился голевой передачей на Свена Кумса, а в поединке плей-офф против «Генка», сыгранном 29 марта отдал два голевых паса (на Идрисса Силлу и Ибраима Конте).
20 апреля 2014 года форвард забил первый гол в своей профессиональной карьере, поразив ворота Давино Верхюльста из «Локерена».

9 января 2015 года подписал контракт с испанской «Сельтой». Контракт подписан на 4,5 года. Сумма сделки 1 миллион евро. 8 апреля 2015 года забил свой первый гол за «Сельту» в матче против «Гранады».

В январе 2018 года Бонгонда был отдан в аренду с правом выкупа в бельгийский «Зюлте-Варегем».

В сборной 
С 2013 года Тео Бонгонда выступает за юношескую сборную Бельгии до 19 лет. Нападающий впервые сыграл за команду 10 октября 2013 года в отборочном матче к чемпионату Европы со сверстниками из Северной Ирландии. Бонгонда появился на поле на 71-й минуте встречи вместо Джинти Канепела и через 7 минут забил гол в ворота соперника.
В дальнейшем форвард сыграл ещё 2 матча в рамках отборочного этапа турнира и забил гол в ворота французов в матче, сыгранном 15 октября
.

Статистика

Достижения 
  Зюлте-Варегем
 Финалист кубка Бельгии: 2013/14

Примечания 

Футболисты Бельгии
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Кадис»